Stati Uniti d'America
Gorman – città della Contea di Los Angeles, California
Gorman – census-designated place della Contea di Durham, Carolina del Nord
Gorman – città della Contea di Eastland, Texas